Vaga est un toponyme, ou plus rarement un nom scientifique, qui peut désigner :
 Vågå, une kommune de Norvège.
 Vaga, l'ancien nom lybico-romain de la ville tunisienne de Béja.
 Vaga, l'ancien nom lybico-romain de la ville algérienne de Béjaïa.
 La Vaga, une rivière de Russie.
 Vaga, un sous-genre de lépidoptères.

Homonymie de toponyme